Сти́вен (Стив) Гулд (; ) — канадский кёрлингист. Двукратный , трёхкратный .

Играл в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2005), бронза (2009).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2005, 2009, 2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его брат Норман «Норм» Гулд — кёрлингист и тренер, много лет был тренером команды Джеффа Стоутона, в которой долго играл Стив.

Примечания

Ссылки 

 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу